Ioan Iosif este numele purtat de mai mulți oameni:
Ioan Iosif (1883-1949), preot, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Iosif (1887-1969), avocat, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia